Vaudor peut faire référence à :
 Vaudor, l'ancien nom du lieu-dit ayant donné son nom à la Gare du Val d'or ;
 l'inspecteur Vaudor, un personnage du film Voyage Surprise ;
 Un Vaudor est toujours debout !, titre d'un épisode du feuilleton télévisé Agence Nostradamus.